Skauting – ruch społeczny i pedagogiczny
 Skauting (sport) – dziedzina z zakresu zarządzania sportem